Милерсбург има више значења:
 Милерсбург (Ајова)
 Милерсбург (Индијана)
 Милерсбург (Кентаки)
 Милерсбург (Мичиген)
 Милерсбург (Орегон)
 Милерсбург (Охајо)
 Милерсбург (Пенсилванија)